Событие — многозначный термин:

Наука 
 В физике (а также в некоторых разделах философии), событие — то, что происходит в некоторый момент времени и рассматривается как изменение состояния мира. Нечто различается до и после события. Физика также говорит о событийном горизонте и одновременности. В физике и науке вообще событие противопоставляется процессу, который происходит в интервалах, а не только в точках линии времени. Действие или отношение может быть неправильно понято из-за того, что рассматривается как событие или сингулярность в одной точке времени вместо того, чтобы рассматриваться как часть общего процесса (см. также Система отсчёта).
 В теории относительности (специальной и общей) событие — это точка пространственно-временного континуума (другие названия — мировая точка, точечное событие).
 
 В теории вероятностей возможный исход эксперимента называется элементарным событием, а множество таких исходов (подмножество всех возможных исходов) называется просто событием (см. Событие (теория вероятностей)).
 В истории эпохи размечаются событиями того или иного значения.
 В философии разбирается различие между фактами и событиями, а также между физическими событиями, ментальными событиями и событиями мозга.
 В информатике и программировании событие — это сообщение программного обеспечения либо его части, которое указывает, что произошло.
 В социологии событие является основным понятием теории социальных событий.

Кроме того, понятие события рассматривается в политологии.

В технике

Телекоммуникации 
 В обработке информации событие — это изменение свойств, зафиксированное наблюдателем в сообщении от объекта.

Вычислительная техника 
 Событие (примитив синхронизации). Используется в Windows для реализации взаимодействия потоков.

Культура 
 «Событие» — телевизионная передача, выходила в 1990-х в Санкт-Петербурге. Авторская программа Чернядьева Сергея Леонидовича.
 «Событие» — сериал NBC 2010 года.
 «Событие» — художественный фильм 2009 года.
 «Событие» — документальный фильм 2015 года.
 «События» — информационная программа, выходящая на телеканале «ТВ Центр» с 1997 года.
 «События» — информационная программа, выходящая на телеканале «ОТВ» с 1 июля 1998 года.

Примечания